Frescarolo ima više značenja:
 Frescarolo, Modena
 Frescarolo, Parma